

Messico
Villa Guerrero, comune del Messico nello stato di Messico
Villa Guerrero, comune del Messico nello stato di Jalisco